Вершо́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 75 км на захід від Лілля, 65 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 248 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 642,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки

Посилання 
 Вершок на сайті французького Національного інституту географії
 Вершок на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вершок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале